Las siglas Partido Democrático Serbio pueden estar relacionadas con cualquiera de las siguientes formaciones políticas:

 Partido Democrático (Serbia) (DS): Formación política de Serbia, fundada en 1919.
 Partido Democrático de Serbia (DSS): Partido político de Serbia, fundado en 1992 de su escisión del anterior.
 Partido Democrático Serbio (SDS): Partido de la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina, fundado en 1992, algunos de cuyos miembros han sido juzgados por el TPIY.
 Partido Democrático (Yugoslavia) Partido político socioliberal  desaparecido, fundado en Yugoslavia en 1919.